Brax (Haute-Garonne)
 Brax (Lot-et-Garonne)